No More, a Billboard magazin 100 legjobb dalának egyike 2001-ből a 3LW előadásában
No More, a német duó Maxx második kimásolt kislemeze a To The Maxximum című albumról
No More (Jamelia-dal)
No More (Ruff Endz-dal)
No More (Vedder-dal)